Епархия Мачакоса () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Мачакос, Кения. Епархия Мачакоса входит в митрополию Найроби. Кафедральным собором епархии Мачакоса является церковь Пресвятой Девы Марии Лурдской в городе Мачакос.

История 
29 мая 1969 года Римский папа Павел VI издал буллу Antiquarum Africae, которой учредил епархию Мачакоса, выделив её архиепархии Найроби.

Ординарии епархии 
 епископ Рафаэль Ндинги Мвана-а Ндзеки (29.05.1969 — 30.08.1971), назначен епископом Накуру
 епископ Urbanus Joseph Kioko (9.07.1973 — 15.03.2003)
 епископ Martin Kivuva Musonde (15.03.2003 — 9.12.2014), назначен архиепископом Момбасы
 Sede Vacante

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Antiquarum Africae

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Кении